Black Easter steht für:
 Black Easter: Or Faust Aleph-Null (dt. Titel Der Hexenmeister (1974)), US-amerikanisches Science-Fiction-Werk (1968) von James Blish
 Black Easter (dt. Titel Niemandsland (1995)), britischer Fernsehfilm im Genre des Science-Fiction-Films und Politthrillers